Я́ков Ива́нович Лоба́нов-Росто́вский:
 Лобанов-Ростовский, Яков Иванович (1660—1732) — комнатный стольник царей Фёдора, Ивана и Петра Алексеевичей.
 Лобанов-Ростовский, Яков Иванович (1760—1831) — русский государственный деятель, обер-камергер, генерал-губернатор Малороссии, член Кабинета министров.